Margarida de Valois (reina de França) (Saint-Germain-en-Laye, 1553 - París, 1615), princesa de França i reina consort de Navarra (1572-1610) i de França (1589-1610)
 Margarida de Valois i de França (Saint-Germain-en-Laye, 1523 - Torí, 1574), princesa de França, duquessa de Berry (1553-1574) i duquessa consort de Savoia (1559-1574)